NFL sezona 2012. je 93. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa, NFL-a.

Sezona je počela 5. rujna 2012. pobjedom Dallas Cowboysa nad braniteljima naslova iz prethhodne sezone New York Giantsima. Super Bowl XLVII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 3. veljače 2013. u New Orleansu na stadionu Mercedes-Benz Superdome sastali pobjednici AFC konferencije Baltimore Ravensi i pobjednici NFC konferencije San Francisco 49ersi. Pobijedili su Ravensi rezultatom 34:31 i tako osvojili svoj drugi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2012.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja:  Drew Brees,  New Orleans Saints - 5177
Najviše jarda probijanja: Adrian Peterson,  Minnesota Vikings - 2097
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Calvin Johnson,  Detroit Lions - 1964

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Luke Kuechly,  Carolina Panthers - 164
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): J. J. Watt, Houston Texans - 20.5
Najviše presječenih lopti: Tim Jennings,  Chicago Bears - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: New England - 557 (34.8 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New England - 427.9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Washington Redskins - 169.3 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New Orleans Saints - 312.3 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Seattle Seahawks - 245 (15.3 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers - 275.8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Tampa Bay Buccaneers - 82.5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Pittsburgh Steelers - 185.2 po utakmici

Izvori 

2012